George Miller peut désigner :
 (1863-1951), un mathématicien américain ;
 George Miller (1867-1935), un joueur de polo britannique ;
 George Armitage Miller (1920-2012), un psychologue cognitif ;
 George Miller (né George Miliotis, 1945-), un réalisateur australien (Mad Max, Happy Feet et Les Sorcières d'Eastwick) ;
 George Miller (né George Trumbull Miller, 1943-2023), un réalisateur britannique d'origine australienne ;
  (1945-), un homme politique américain, élu démocrate depuis 1975 à la Chambre des Représentants ;
 G. William Miller (1925-2006), un homme politique américain ;
 George Miller (1992-), un musicien et vidéaste australien.